Руидера ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 40 км². Население — 588 человек (на 2010 год). Расстояние — 104 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святая дева Ла Бланка.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля